Augusto do Palatinado-Sulzbach (; Neuburgo, 2 de outubro de 1582 – Windsheim, 14 de agosto de 1632) foi um nobre alemão pertencente à Casa de Wittelsbach, que veio a ser Duque do Palatinado-Sulzbach de 1614 a 1632.

Biografia
Augusto era o segundo filho de Filipe Luís do Palatinado-Neuburgo e de Ana de Cleves. Após a morte de seu pai, em 1614, os seus territórios foram partilhados entre Augusto e os seus dois irmãos.

Augusto recebeu a porção norte do Ducado de Neuburgo, territórios que constituíam o Ducado de Sulzbach.

Augusto morreu em Windsheim em 1632, sendo sepultado em Lauingen, tendo-lhe sucedido o seu filho mais velho, Cristiano Augusto.

Casamento e descendência
Augusto casou-se com Edviges de Schleswig-Holstein-Gottorp (23 de dezembro de 1603 – 22 de março de 1657), filha do Duque João Adolfo de Holstein-Gottorp e da Princesa Augusta da Dinamarca, em 17 de julho de 1620, e teve a seguinte descendência:

Ana Sofia (1621-1675)
Cristiano Augusto (Christian August)  (1622-1708)
Adolfo Frederico (Adolf Friedrich) (1623-1624)
Augusta Sofia (Auguste Sophie) (1624-1682), que casou-se com Venceslau Eusébio Francisco, Principe de Lobkowicz
João Luís (Johann Ludwig) (1625-1649)
Filipe Florino (Philip Florin) (1630-1703)
Doroteia Susana (Dorothea Susanne) (1631-1632)

Ascendência 

  Kurzbiographie in Einleitung zu einer volständigen Geschichte der Chur- und Fürstlichen Häuser

Ligações externas
  Deutsche Digitale Bibliothek
  Biografia de Augusta Sofia

Casa de Wittelsbach
Duques de Sulzbach
Naturais de Neuburgo